Droga krajowa nr 32 (Czechy)
 Droga krajowa nr 32 (Polska)
 Droga krajowa nr 32 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A32